5-я у́лица Соколи́ной Горы́ — улица, которая располагается в Восточном Административном Округе города Москвы, в районе Соколиная Гора между улицей Буракова и улицей Уткина, параллельно 3-й улице Соколиной Горы. Слева примыкает улица Бориса Жигулёнкова.

Происхождение названия 
Своё название улица получила в 1929 году в честь бывшей слободы «Соколиная гора», находившейся там в XVII веке, в которой располагался «потешный» соколиный двор царя Алексея Михайловича. Со временем образовался ряд улиц с названием «Соколиная гора» с 1-й по 10-ю, но спустя некоторое время 1-ю, 2-ю, 4-ю, 6-ю и 7-ю улицы упразднили.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 5 — школа № 433 им. И. И. Якушкина
 № 19, корп. 2 — библиотека № 267 ВАО
 № 25 — отделение связи 105275
 № 25а — РЭУ № 17

По чётной стороне:
 № 12 — детский сад № 137
 № 14а — гинекологическая больница № 5
 № 14 — школа № 647
 № 20 — Институт информационных технологий Московского государственного института сервиса (в прошлом корпус МИРЭА)

Общественный транспорт 
 Остановка 5-я улица Соколиной Горы (в сторону улицы Уткина)
 Автобус № 86
 Остановка 5-я улица Соколиной Горы (в сторону улица Буракова)
 Автобусы № 36, 83

Ссылки